Марк Эмилий Барбула:

 Марк Эмилий Барбула (диктатор)
 Марк Эмилий Барбула (консул)